

Cinema 
Darkness Falls – film del 1999 diretto da Gerry Lively
Al calare delle tenebre (Darkness Falls) – film del 2003 diretto da Jonathan Liebesman

Letteratura 
 La foresta degli orrori  (Darkness Falls) – romanzo di Les Martin del 1995

Televisione 
 Darkness Falls – episodio della terza stagione di Poltergeist
 Morte nell'oscurità (Darkness Falls) – episodio della prima stagione di X-Files